Серия B 1969/1970 () — 38-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 14 сентября 1969 года и закончился 14 июня 1970 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1969/70 на legaserieb.it
 Серия B 1969/70 на rsssf.com

1969/1970
Футбол в Италии в 1969 году
Футбол в Италии в 1970 году